Бронзовка — посёлок в Баганском районе Новосибирской области. Входит в состав Савкинского сельсовета.

География 
Площадь посёлка — 26 гектар

Население

История 
Основан в 1911 году. В 1928 г. посёлок Китай-Городский состоял из 52 хозяйств, основное население — украинцы. Центр Китай-Городского сельсовета Черно-Курьинского района Славгородского округа Сибирского края. В 1976 г. Указом президиума ВС РСФСР посёлок фермы № 4 совхоза «Культура» переименован в Бронзовка.

Инфраструктура 
В посёлке по данным на 2019 год функционирует  1 начальное образовательное учреждение, учреждений здравоохранения в поселке нет.

Примечания 

Населённые пункты Баганского района